Palgrave er et efternavn, der henviser til:

 Francis Palgrave (1768–1861) – britisk historiker
 Francis Turner Palgrave (1824–1897) – britisk kritiker og poet
 Reginald Francis Douce Palgrave (1829–1904) – brittisk embedsmand
 Robert Harry Inglis Palgrave (1827–1919) – britisk bankier og forfatter
 William Gifford Palgrave (1826–1888) – britisk arabist

Efternavne